Кобрин (значения) — топоним и фамилия.

 Кобрин — город в Брестской области в Белоруссии.
 «Кобрин» — футбольный клуб из Кобрина.

Носители фамилии

Кобрин 
 
 
 Кобрин, Вячеслав Михайлович (1958—2016) — советский музыкант, основатель группы «Рок-сентябрь».
 Кобрин, Игорь Дмитриевич (род. 1951) — украинский кинорежиссёр.
 Кобрин, Кирилл Рафаилович (род. 1964) — российский историк, прозаик и журналист.
 Кобрин, Леон (1872—1946) — еврейско-американский писатель, драматург и переводчик.
 Кобрин, Михаил Петрович (1871—1956) — украинский православный богослов, церковный и общественный деятель.
 Кобрин, Эвелина (род. 1982) — польская баскетболистка.
 Кобрин, Эли (род. 1989) — американская актриса.
 Кобрин, Юрий Леонидович (род. 1943) — русский поэт и переводчик литовской поэзии на русский язык.

Кобрина 
 Кобрина, Новелла Александровна (1925—2010) — советский и российский учёный.

См. также 
 Кобров